Molson Indy — общее название для этапов серии Champ Car в Канаде, проводившихся при содействии компании Molson Sports and Entertainment:

 Molson Indy Montreal — этап на автодроме имени Жиля Вильнёва и Sanair Super Speedway в провинции Квебек. (проводился под этим именем в 1984-86 и 2002-05 годах).
 Molson Indy Toronto — этап на городской трассе в Торонто (проводился под этим именем в 1986—2005 годах).
 Molson Indy Vancouver — этап на городской трассе в Ванкувере (проводился под этим именем в 1990—2004 годах).